Jušići est un toponyme qui peut désigner :
Jušići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Jušići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Matulji, comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Voir aussi 
Jusići